Xenolimosina är ett släkte av tvåvingar. Xenolimosina ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppflugor
Xenolimosina